

Localidades

Garz (Rügen)
Garz (Usedom)

Desambiguações de topônimos